Wytrzymałość w psychologii:
 odporność psychiczna
 wytrzymałość – pojęcie z regulacyjnej teorii temperamentu Jana Strelaua
 Wytrzymałość materiałów
 Wytrzymałość elektryczna
 Wytrzymałość międzystykowa (wytrzymałość zapłonowa) – pojęcie z teorii łuku elektrycznego

da:Kulhydrat#Stivelse